Лахас има више значења:

 Лахас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лахас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лахас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику